Fernão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Fernão (ort), São Paulo, 
 Fernão (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar